Generation eller Generationer har flere betydninger:

 Generation er et niveau i et stamtræ, et nyt sæt af efterkommere.
  Generation (slægt) - En løs tidsudmåling om den tid det tager mennesker, dyr eller planter at vokse op, modnes og selv formere sig. 
En betegnelse for en gruppe af mennesker født omkring det samme tidspunkt, som også ofte antages at dele interesser og synspunkter.
I anetavler personer, som befinder sig i samme slægtsmæssige afstand fra probanden, fx forældre, bedsteforældre, oldeforældre, og i efterslægtstavler personer, som befinder sig i samme slægtsmæssige afstand fra stamfaren: børn, børnebørn, oldebørn, osv.

Videnskab
 Generation (partikelfysik), en afdeling af elementarpartikler

Film og tv
 Star Trek Generations, den syvende Star Trek film og et crossover mellem den oprindelige 1966-serie og  Next Generation serien fra 1987

Musik
 "Generations", tolvte studiealbum (fjortende samlet) af rock-bandet Journey
 "Generation", en sang af Black Rebel Motorcycle Club fra albummet Take Them On, On Your Own
 "Generation", en sang af Simple Plan fra albummet Simple Plan
 "Generation Wild" er titlen på et album af svenske Crashdiet.

Video Games
 The Sims 3: Generations, en udvidelsespakke til videospillet The Sims 3